Aleksandra Danilova, een Russische ballerina en danspedagoge
 Olga Danilova, een voormalig Russisch langlaufer
 Pelageja Danilova, een turnster uit de Sovjet-Unie
 Maria Danilova, een Russische balletdanseres
 Danilova (inslagkrater) een inslagkrater op Venus, genoemd naar Maria Danilova